Дерьмо — русское бранное слово, обозначающее кал.

 «Дерьмо» — роман Ирвина Уэлша, изданный в 1998 году.

См. также 
 «Дерьмонтин» — третий студийный альбом группы «Чайф».
 «Дерьмо художника» — произведение искусства итальянского художника Пьеро Мандзони.
 «Жизнь — дерьмо» — американская кинокомедия о жизни людей на улице.
 Shit happens () — английское ругательное выражение.